Kreon (griechisch  Κρέων = Herrscher, lateinisch Creon) ist ein antiker, griechischer, männlicher Vorname.

 Kreon (König von Korinth), Sohn des Lykaithos, König von Korinth
 Kreon (König von Theben), Sohn des Menoikeus, König von Theben
 ein Sohn des Herakles
 Kreon (Archon), erster einjähriger Archon von Athen
 ein griechischer Schriftsteller, der ein Werk über die Rhetorik verfasste
 ein Medikament mit dem Wirkstoff Pankreatin zur Behandlung von exokriner Pankreasinsuffizienz

Siehe auch:
 Créon